Staro selo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Staro selo (distrikt i Bulgarien, Lovetj), Obsjtina Trojan, 
 Staro selo (distrikt i Bulgarien, Silistra), Obsjtina Tutrakan, 
 Staro selo (distrikt i Bulgarien, Sliven), Obsjtina Sliven, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar